Ľubomír Pištej (* 6. März 1984 in Prešov, Tschechoslowakei) ist ein slowakischer Tischtennisspieler. Er wurde mit Barbora Balážová zweimal Vize-Europameister im Mixed. Außerdem nahm er an den Olympischen Spielen 2020 teil.

Übersicht 
Pištej zählte in seiner Jugend zu den besten Spielern Europas. Vier Medaillen holte er bei Jugend-Europameisterschaften, darunter 2001 Gold im Mixed und Silber mit der Mannschaft. Dreimal qualifizierte er sich für die Pro bzw. World Tour Grand Finals, davon zweimal bei den Erwachsenen. Bei diesem Turnier erreichte er sowohl 2018 als auch 2019 mit seiner Doppelpartnerin Barbora Balážová das Mixed-Viertelfinale. Sein Land vertrat der Slowake bei achtzehn Weltmeisterschaften sowie zwanzig Europameisterschaften. Dabei holte er zweimal Silber im Mixed und zuletzt Bronze bei der EM 2022 nach einer Niederlage gegen Yuan Jia Nan sowie Emmanuel Lebesson. Auch bei beiden Europaspielen war er am Start, wobei er 2019 den 4. Platz im Mixed errang. Im April 2019 erreichte Ľubomír Pištej mit Platz 52 in der ITTF-Weltrangliste seine persönliche Bestmarke.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Ľubomír Pištej Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 23. August 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Slowakei)
Olympiateilnehmer (Slowakei)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Slowakei)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Tschechoslowake
Slowake
Geboren 1984
Mann